publiczne:
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - Regent College (Elbląg)
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu, działało w latach 1990–2015 
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Siedlcach
 Publiczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy

niepubliczne:
 Prywatne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Katowicach
 Prywatne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku-Białej
 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Stargardzie
 Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy
 Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu